Juri steht für:

 Juri, ein Vorname
 Juri, eine Insel der Kurilen, siehe Kurilen #Liste der zu den Kurilen gehörigen Inseln
 Juri ist eine Kleinstadt im Distrikt Moulvibazar in Bangladesch
 Juri (Rapper), deutschsprachiger Rapper
 Juri (indigenes Volk)
siehe auch:

 Juri und Miranha, zwei Kinder aus Brasilien, die 1820 nach München verschleppt wurden

Juri ist der Familienname folgender Personen:
 Aurelio Juri (* 1949), slowenischer Politiker
 Carla Juri (* 1985), Schweizer Schauspielerin
 Franco Juri (* 1956), slowenischer Politiker
 Luka Juri (* 1977), slowenischer Politiker
 Sakiho Juri (* 1971), japanische Schauspielerin
 Žakan Juri (15. Jh.), istrischer Priester und Autor

JURI steht als Abkürzung für:
 Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments, siehe Rechtsausschuss (Europäisches Parlament)

Yuri steht für:
 Yuri, japanische Bezeichnung für Inhalte, bei denen eine lesbische Beziehung im Mittelpunkt steht
 Yuri, Pseudonym des Schweizer Musikers Fabian Kauter
 yuri (japanische Sängerin) (* 1977), japanische Sängerin
 Yuri (mexikanische Sängerin) (* 1964), mexikanische Sängerin
 Yuri (südkoreanische Sängerin) (* 1989), südkoreanische Sängerin
 Catena Yuri, eine Kraterkette auf dem Mond
 Yuri Kimimasa (1829–1909), japanischer Politiker
 Yuri Antonio Costa da Silva (* 1996), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Jury
 Jüri

JURI